Шкіряне дерево () — неофіційна назва низки кущів з гнучкими пагонами. Може уживатися щодо:
 Cyrilla — рід рослин тропічного й помірного поясу Північної і Південної Америки;
 Dirca — рід рослин помірного поясу Північної Америки;
 Eucryphia lucida — вид рослини, що росте у Тасманії;
 Olearia colensoi — вид рослин, ендемік Нової Зеландії.

Див. також 
 Лезервуд